Olmeda de Cobeta kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Olmeda de Cobeta (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 
 Olmeda de Cobeta (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara, 

Robotskapade Spanienförgreningar